Knockin' on Heaven's Door (nummer); een muzieknummer, oorspronkelijk gezongen door Bob Dylan
Knockin' on Heaven's Door (film); een Duitse film uit 1997